Джон Бароу може да се отнася за:
 Джон Бароу (географ)
 Джон Бароу (физик)
 Джон Бароу (футболен треньор)